Сантијаго Исталтепек има више значења:

 Сантијаго Исталтепек (Асунсион Исталтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Исталтепек (Асунсион Ночистлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Исталтепек (Теотитлан дел Ваље), насеље у савезној држави Оахака у Мексику